Německá Lhota může být dřívější označení několika českých sídel:

 Lhota u Příbramě – obec v okrese Příbram
 Lhota pod Pannou – část obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem
 Nízká Lhota – část obce Kámen v okrese Pelhřimov
 Německá Lhota (Kamenné Žehrovice) – zaniklá osada na území obce Kamenné Žehrovice v okrese Kladno
 Německá Lhota (Dynín) – zaniklá osada na území Lhoty, části obce Dynín v okrese České Budějovice

 Německá Lhota